Plaça de Sant Pere (Berga), plaça al centre de Berga 
 Plaça de Sant Pere (Ciutat del Vaticà), davant de la Basílica de Sant Pere a la Ciutat del Vaticà 
 Plaça de Sant Pere (Girona), plaça pública al municipi de Girona